Rune Johansson kan avse flera personer:

 Rune B. Johansson (1915–1982), svensk socialdemokratisk politiker, bl.a. inrikesminister och industriminister
 Rune Johansson (1915–1983), svensk författare och journalist
 Rune Johansson (1917–1975), svensk socialdemokratisk riksdagsman
 Rune Johansson (1920–1988), svensk ishockeyspelare
 Rune Johansson (1930–2014), svensk socialdemokratisk riksdagsman